Mauel ist ein geographischer Name:

 Mauel, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Mauel (Schleiden), Ort im Stadtteil Gemünd von Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Mauel (Windeck), Ortschaft der Gemeinde Windeck im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg Mauel, Wasserburg in der Gemeinde Windeck im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Mauel ist der Familienname von:
 Bettina Mauel (* 1959), deutsche Malerin
 Gerhard Mauel (* 1925), deutscher Typograph und Graphiker
 Kurt Mauel (1926–2006), deutscher Technikhistoriker

Siehe auch:
 Maul
 Mauelermühle